Ekstraklasa w piłce nożnej 2009/10 – 76. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Rozgrywki zostały zainaugurowane 31 lipca 2009 meczem Polonia Bytom – PGE GKS Bełchatów wygranym przez gospodarzy 1:0.

Informacje 
 Mistrz Polski: Lech Poznań (6. tytuł mistrzowski)
 Wicemistrz Polski: Wisła Kraków
 3. miejsce: Ruch Chorzów
 Spadek do I ligi: Odra Wodzisław Śląski, Piast Gliwice
 start w Eliminacjach do Ligi Mistrzów: Lech Poznań
 start w Eliminacjach do Ligi Europy: Wisła Kraków, Ruch Chorzów, Jagiellonia Białystok

Nagrody 
Wyróżnienia przyznane 16 maja 2010 roku, na gali w Warszawie, podsumowującej sezon 2009/2010 polskiej Ekstraklasy:
 Najlepszy piłkarz:  Robert Lewandowski (Lech Poznań)
 Odkrycie roku:  Artur Sobiech (Ruch Chorzów)
 Fair Play: Polonia Bytom

Drużyny 
W Ekstraklasie 2009/2010 występowało 16 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej 2010:

Uwagi
 Widzew Łódź awansował z 1. miejsca I ligi. 15 lipca 2009 r. Trybunał Arbitrażowy w Warszawie orzekł jednak, że Widzew sezon 2009/10 rozpocznie w I lidze. W wyniku tej decyzji Korona Kielce awansowała do Ekstraklasy z 3. miejsca.
 Zagłębie Lubin awansowało z 2. miejsca I ligi.
 Baraże o Ekstraklasę (początkowo między Cracovią, a Koroną) zostały odwołane.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=7 style="background-color:white;"|

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Kluby w sezonie 2009/2010 
 Lech Poznań w sezonie 2009/2010
 Jagiellonia Białystok w sezonie 2009/2010

Stadiony

Zmiany trenerów

Sędziowie 
  Marcin Borski – Warszawa,
  Włodzimierz Bartos – Łódź,
  Mirosław Górecki – Ruda Śląska
  Paweł Gil – Lublin,
  Sebastian Jarzębak – Bytom,
  Adam Kajzer – Rzeszów,
  Marek Karkut – Warszawa,
  Robert Małek – Zabrze,
  Szymon Marciniak – Płock,
  Tomasz Mikulski – Lublin,
  Adam Lyczmański – Bydgoszcz,
  Dawid Piasecki – Słupsk,
  Artur Radziszewski – Warszawa,
  Piotr Siedlecki – Warszawa,
  Hubert Siejewicz – Białystok,
  Daniel Stefański – Bydgoszcz,
  Marcin Szulc – Warszawa,
  Mariusz Trofimiec – Kielce
  Kenji Ogiya – Japonia
Dane z wp.pl

Stroje

Statystyki

Bramki, kartki 

 W tabeli runda wiosenna została uwzględniona od 16. kolejki, w rzeczywistości 16. i 17. kolejka zostały rozegrane jesienią.
 Najwięcej goli zostało strzelonych podczas 2. kolejki - 29, najmniej zaś podczas 4. kolejki - 9.
 Najwięcej kartek zostało pokazanych podczas 18. kolejki - 44, najmniej zaś podczas 6. kolejki - 20.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: wp.pl

Najlepsi asystenci 

Źródło: wp.pl

Najlepsi w klasyfikacji kanadyjskiej

W domu 
 Najwięcej zwycięstw – Lech Poznań (12)
 Najmniej zwycięstw – Zagłębie Lubin (3)
 Najwięcej porażek – Odra Wodzisław i Piast Gliwice (7)
 Najmniej porażek – Lech Poznań (1)
 Najwięcej zdobytych bramek – Lech Poznań (28)
 Najmniej zdobytych bramek – Lechia Gdańsk (12)
 Najwięcej straconych bramek – Piast Gliwice (23)
 Najmniej straconych bramek – Jagiellonia Białystok (6)
 Najlepszy bilans bramek - Lech Poznań (+18)
 Najgorszy bilans bramek - Piast Gliwice (−6)

Na wyjeździe 
 Najwięcej zwycięstw – Wisła Kraków (11)
 Najmniej zwycięstw – Śląsk Wrocław (1)
 Najwięcej porażek – Arka Gdynia, Odra Wodzisław, Piast Gliwice (10)
 Najmniej porażek – Lech Poznań i Wisła Kraków (2)
 Najwięcej zdobytych bramek – Wisła Kraków (30)
 Najmniej zdobytych bramek – Cracovia (7)
 Najwięcej straconych bramek – Piast Gliwice (27)
 Najmniej straconych bramek – Lech Poznań (10)
 Najlepszy bilans bramek - Wisła Kraków (+19)
 Najgorszy bilans bramek - Piast Gliwice (−14)

Ogólne 
 Najwięcej zwycięstw – Lech Poznań i Wisła Kraków (19)
 Najmniej zwycięstw – Arka Gdynia, Odra Wodzisław, Piast Gliwice (7)
 Najwięcej porażek – Odra Wodzisław i Piast Gliwice (17)
 Najmniej porażek – Lech Poznań (3)
 Najwięcej zdobytych bramek – Lech Poznań (51)
 Najmniej zdobytych bramek – Cracovia i Polonia Warszawa (25)
 Najwięcej straconych bramek – Piast Gliwice (50)
 Najmniej straconych bramek – Lech Poznań i Wisła Kraków (20)
 Najlepszy bilans bramek - Lech Poznań (+31)
 Najgorszy bilans bramek - Piast Gliwice (−20)

Piłkarz miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal +

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie